:

 Adolf Jellinek (1821 - 1893), un rabí jueu ausríac.
 Max Hermann Jellinek (1868 - 1938), fill d'Adolf Jellinek
 E. Morton Jellinek (1890 - 1963) un psicòleg especialitzat en l'estudi de l'alcoholisme
 Emil Jellinek-Mercedes (1853 - 1918), un empresari del sector automobilístic, fill d'Adolf
 Georg Jellinek (1851 - 1911), filòsof
 George Jellinek (1919 - 2010), un expert en música clàssica